Дорохін (Дорохіна) — російське прізвище. Відомі носії:
 Дорохін Іван Дмитрович — старший солдат Збройних сил України.
 Дорохін Ігор Львович — казахський хокеїст.
 Дорохін Михайло Костянтинович — український радянський діяч, директор державного племінного птахозаводу імені Фрунзе. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань.

 Дорохіна Любов Олексіївна — український диригент, музичний педагог.
 Дорохіна Оксана Сергіївна (нар. 1973) — російська актриса.

російські прізвища